Skimmel kan have flere betydninger:

 Skimmel som betegnelse for vækst af skimmelsvampe eller mug på eksempelvis bygningsdele, fødevarer, planter m.v.
 Skimmel (hest) - En betegnelse for en hest, hvis hår med tiden bliver hvide.
 Skimmelflagermus - En flagermuseart.
 Skimmelost - Typer af ost, hvorpå der gror skimmel

Eksterne henvisninger 
Skimmel på Ordbog over det danske sprog